Alai steht für:
 Alaigebirge, zentralasiatisches Hochgebirge
 Alai (Tereschka), Nebenfluss der Tereschka in Russland
 Alai Creek, Fluss in Alaska, Kodiak Island, USA
 Alai-Tal, zwischen Alai- und Transalaigebirge im Pamir
 Rajon Alai, Distrikt in Kirgisistan

ALAI steht für:
 Association Littéraire et Artistique Internationale, 1878 von Victor Hugo gegründete Urhebervereinigung

Alay oder Alaj ist der Familienname folgender Personen:
 Alai (Schriftsteller) (* 1959), tibetisch-chinesischer Schriftsteller
 Sjarhej Alaj (* 1965), weißrussischer Hammerwerfer
 Mauro D’Alay (um 1687–1757), italienischer Violinist und Komponist

Siehe auch:
 Alei (Begriffsklärung)
 Aley (Begriffsklärung)

Abkürzung